Amaxa Pharma () — британська фармацевтична компанія, дистриб'ютор лікарських засобів і медичних послуг у Великій Британії, країнах Європи та СНД. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні.

Діяльність і продукти 
Компанія Амакса Фарма займається реалізацією і маркетингом фармацевтичної продукції та медичних послуг у Великій Британії та країнах СНД. Компанія має більш ніж 10-річний досвід роботи у фармацевтичній сфері та спеціалізується на безрецептурних і рецептурних препаратах для лікування пацієнтів, які страждають від раку, хвороб крові, хвороб пов'язаних з передчасними пологами та іншими небезпечними для життя або виснажливими хворобами.

Послуги 
З 2013 року компанія Amaxa Pharma є офіційним партнером компанії Caris Life Sciences, представляючи послуги молекулярного профілювання в онкології. Дослідження дає можливість підібрати кожному пацієнтові індивідуальну схему хіміотерапії, в залежності від особливостей будови його пухлини.

Дочірні компанії 
Амакса Україна — структурний підрозділ Amaxa Pharma, що відповідає за операційну діяльність в країнах СНД.

У липні 2017 року лікарський засіб фармацевтичної компанії Амакса Фарма отримав позитивний висновок Державного експертного центру по реєстрації першого лікарського засобу за новою спрощеною процедурою, згідно з Наказом МОЗ № 1245.

Примітки 

Фармацевтичні підприємства Великої Британії